L'équipe d'Algérie de football participe lors de cette année à la Football aux Jeux africains 1965 en République du Congo. L'équipe d'Algérie est entraînée par Abderrahman Ibrir  Smaïl Khabatou.

Les matchs

Bilan

|-bgcolor=lightgreen

|}

Match Disputé

Notes et références

Liens externes 
  Rencontres Équipe Nationale sur dzfoot.com
  Algeria - List of International Matches sur rsssf.com

1965
1965 en Algérie
Algérie